«Что-то крадётся в темноте» () — итальянский фильм ужасов 1971 года режиссёра Марио Колуччи.

Сюжет 
В результате преследования убийцы полиция выясняет, что, благодаря шторму, который разрушил мост — единственный путь, соединяющий остров с внешним миром, теперь все они отрезаны от него. Вскоре совсем незнакомые друг с другом люди попадают в местный замок, который давным-давно принадлежал знатной особе. Теперь здесь живёт сексуально озабоченная падчерица бывшей хозяйки. Наконец, из-за бушующего шторма, в замке выключается всё электричество, а его новые постояльцы решают под зажжёнными свечами провести спиритический сеанс. Немногим позже в замке объявляется убийца, которого полиция так и не поймала.

В ролях 
 Стелвио Роси — доктор Уильямс
 Миа Генберг — Сьюзан Уэст
 Фарли Грейнджер — Спайк
 Лючия Бозе — Сильвия Форрест

Критика 
Луис Поль в своей книге Italian Horror Film Directors охарактеризовал картину как яркий драгоценный камень, выделяющийся в целом море фильмов разряда «О чем же, чёрт возьми, это кино?».Помимо этого, Поль отметил, что данный фильм нуждается в определении собственного поджанра, так как содержит множество отсылок к другим картинам. Заканчивая свой обзор критик говорит: Это один из тех недооцененных фильмов, которые ожидают своего повторного «открытия».

Примечания 

Фильмы ужасов Италии
Фильмы ужасов 1971 года
Фильмы Италии 1971 года
Фильмы в жанре джалло
Фильмы о преступниках
Фильмы о привидениях
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях